Ишу́тин (Ишутина) — русская фамилия. Происходит от имени Ишута, производной формы мужского личного имени Иван.

Известные носители 
 Ишутин, Алексей Иванович (род. 1954) — президент РОО «Спортивная федерация водно-моторного спорта Санкт-Петербурга».
 Ишутин, Виктор Иванович (1934—1999) — советский футболист.
 Ишутин, Виталий Николаевич (1975—2015) — российский оперный певец, солист Мариинского театра.
 Ишутин, Данил Александрович (род. 1989) — украинский киберспортсмен.
 
 Ишутин, Юрий Борисович (род. 1959) — советский и казахстанский футболист.

 Ишутина, Зинаида Фёдоровна (1914—1994) — советский хоровой дирижер и педагог, профессор.

См. также 
 Ишутино

Примечания

Литература